Osoby o tym nazwisku:
 Adam Litwiński (1893–1939) – polski żołnierz
 Arkadiusz Litwiński (ur. 1970) – polski polityk i samorządowiec, poseł na Sejm
 Józef Litwiński (XVIII w.) – polski szlachcic
 Lechosław Litwiński (1927–1963) – polski aktor teatralny i filmowy
 Leon Litwiński (1887–1969) – polski psycholog, ekonomista, dyplomata
 Robert Litwiński (ur. 1971) – polski historyk
 Mieczysław Litwiński (ur. 1955) – polski kompozytor, multiinstrumentalista, wokalista i pedagog muzyczny
 Walenty Litwiński (1778–1823) – polski prawnik
 Wiktor Litwiński (XIX–XX w.) – rosyjski prezydent Warszawy